Lidelse kan syfta på:

 Lidelse (1934) – en italiensk film från 1934
 Lidelse (1945) – en svensk film från 1945